«Forgot About Dre» — сингл американського репера Dr. Dre за участі Емінема, випущений 29 січня 2000 року. Кліп нагороджений MTV Video Music Award в категорії найкращої реп пісні 2000 року; також сингл виграв премію Греммі в категорії Best Rap Performance by a Duo or Group у 2001 році.

Список композицій 
UK CD single #1

12" vinyl

Примітки

Посилання 
 Billboard.com

Сингли 2000
Сингли Aftermath Entertainment
Пісні Dr. Dre